Maxfeld steht für:

 Maxfeld (Nürnberg), Stadtteil
 Stadtpark Nürnberg, alter Name
 U-Bahnhof Maxfeld

Siehe auch:
 Maxfelde
 Maxfield